Кунаев (каз. Қонаев) — фамилия.

Известные носители 
 Кунаев, Артём Юрьевич (род. 1992) — украинский политик, народный депутат Украины IX созыва.
 Кунаев, Аскар Минлиахмедович (1929—1999) — специалист в области металлургии чёрных и цветных металлов, академик РАН.
 Кунаев, Вячеслав Михайлович (род. 1976) — российский и белорусский биатлонист.
 Кунаев, Динмухамед Ахмедович (1912—1993) — советский политический деятель, руководитель органов Компартии Казахской ССР.
 Кунаев, Жавдат Сабирович (род. 1927) — советский и казахстанский геолог.
 Кунаев, Иван Николаевич (род. 1989) — российский велогонщик, мастер спорта, чемпион России по маунтинбайку.
 Кунаев, Николай Иванович (1931—2014) — советский и российский хоровой дирижёр, народный артист РСФСР.
 Кунаев, Эли Умарович — советский тяжелоатлет, судья международной категории, Заслуженный тренер России.

 Кунаева, Анна Сергеевна (род. 1985) — российская биатлонистка.

См. также 
 Конаев — областной центр Алматинской области Казахстана, ранее известный как город Капшагай (Капчагай).
 Конаев (ранее Капшагай, Капчагай) — городская администрация Алматинской области, в подчинении которой находится одноимённый город и близлежащие населённые пункты (см. :Категория:Населённые пункты городской администрации Конаева).
 Кунаево
 Улица Кунаева